Wakefield FC (celým názvem: Wakefield Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Wakefield v metropolitním hrabství West Yorkshire. Klubové barvy byly modrá a bílá.

Založen byl v roce 1903 pod názvem Emley AFC. V roce 2002 se klub přestěhoval z Emley do nedalekého města Wakefield, kvůli čemuž se změnil název na Wakefield–Emley. O pár let později vymizela z názvu poslední upomínka na Emley a byly též změněny tradiční klubové barvy z červenobílé na modrobílou. V roce 2014 se klub odhlásil z Northern Premier League a měl v plánu se přestěhovat zpět do Emley. Ovšem o pár dnů později klub informoval vedení Football Association o plánované likvidaci klubu.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Belle Vue s kapacitou 12 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1903 – Emley AFC (Emley Association Football Club)
 2002 – Wakefield & Emley FC (Wakefield & Emley Football Club)
 2004 – Wakefield-Emley FC (Wakefield-Emley Football Club)
 2006 – Wakefield FC (Wakefield Football Club)
 2014 – zánik

Získané trofeje 

 Sheffield Senior Cup ( 8× )
 1975/76, 1979/80, 1980/81, 1983/84, 1988/89, 1990/91, 1991/92, 1997/98

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 3. kolo: 1997/98
 FA Trophy
 Čtvrtfinále: 1990/91, 1998/99
 FA Vase
 Finále: 1987/88

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1969–1971: Yorkshire Football League (Division Two)
 1971–1982: Yorkshire Football League (Division One)
 1982–1989: Northern Counties East League (Premier Division)
 1989–1991: Northern Premier League (Division One)
 1991–2006: Northern Premier League (Premier Division)
 2006–2007: Northern Premier League (Division One)
 2007–2014: Northern Premier League (Division One North)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1903
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2014
Wakefield